Stuhlfauth ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Georg Stuhlfauth (1870–1942), deutscher Archäologe und Kirchenhistoriker
 Heinrich Stuhlfauth (1896–1966), deutscher Fußballtorwart
 Peter Stuhlfauth (* 1961), deutscher Politiker (AfD), MdL

Familienname
Deutscher Personenname